Ilhéus das Cabras — ao largo de Angra do Heroísmo, Açores, Portugal
Ilhéu das Cabras — em São Tomé e Príncipe

Geografia do Brasil
Ilha das Cabras (lagoa Mundaú) — na lagoa Mundaú, Alagoas
Ilha das Cabras (Santa Catarina) — ao largo de Balneário Camboriú
Ilha das Cabras (São Paulo) — ao largo de Ilhabela
Praia da Ilha das Cabras — em Ilhabela

Desambiguações de topônimos